Virgen del Castillo, Santa María del Castillo o Nuestra Señora del Castillo puede referirse a:

 La advocación mariana.
 María del Castillo, un nombre femenino (también puede ser una combinación de nombre y apellido).
 Numerosos lugares, edificios e instituciones en distintos países.

Edificios religiosos 
 Iglesia de Santa María del Castillo, .
 Ermita de Santa María del Castillo, .

En España 
 Virgen del Castillo (Yecla)
 Basílica de la Purísima (popularmente conocida como Virgen del Castillo).
 Santuario de Nuestra Señora de Agres (o de la Virgen del Castillo de Agres).
 Convento de la Virgen del Castillo de Agres

 Virgen del Castillo de Carcabuey (Córdoba), cuya ermita se halla en el interior del castillo de Carcabuey.

 Romería de la Virgen del Castillo, en Chillón.
 Aurora de Cullera (o Romería de la Virgen María del Castillo de Cullera).
 Romería de los Viriatos (o Romería de la Virgen del Castillo de Fariza).
 En Bernardos (Segovia). Ermita de la Virgen del Castillo y "Subida de la Virgen", celebrada cada 10 años.
 En Corbalán (Teruel). Ermita de la Virgen del Castillo, recientemente restaurada tanto la ermita como la talla de la virgen del Castillo.
 En Fuendejalón (Zaragoza). Ermita de la Virgen del Castillo y fiestas en su honor.
 En Vilches (Jaén).
 En Monterde (Zaragoza)(España) Ermita de la Virgen del Castillo y fiestas patronales celebradas en su honor, el fin de semana más cercano al 24 de septiembre.
 En Miranda de Arga (Navarra) Ermita de la nuestra Señora del Castillo y fiestas patronales celebradas en su honor, la semana del 24 de agosto.

En Francia 
 Notre-Dame du Château
 Chapelle Notre-Dame-du-Château d'Allauch 
 Notre-Dame du Château d'Ultrera (en catalán Mare de Deu del Castell)
 Notre-Dame-du-Château à Saint-Étienne-du-Grès
 Chapelle Notre-Dame-du-Château de Saignes
 Cathédrale Sainte-Marie de Cimiez o cathédrale Sainte-Marie du château

En Inglaterra 
 Maiden Castle

En Italia 
 Santa Maria di Castello
 Santuario della Madonna del Castello
 Santuario de la Virgen del Castillo (Almenno San Salvatore)
 Regina del Castello di Oliveto Citra o Vergine del Castello di Oliveto Citra